1946/47 was het 49ste seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Het was het eerste volledige seizoen sinds 1938/39. Liverpool kroonde zich tot de eerste naoorlogse landskampioen.

Prijzen

First Division

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Second Division

Third Division North

Third Division South

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 1946/47